Николай Андреевич Полуянов (род. 14 июля 1952 года, д. Парфеново Кудымкарского района Пермской области) — бывший глава администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. Член Совета Федерального Собрания РФ.

Биография 
Родился 14 июля 1952 года в д. Парфеново Кудымкарского района Пермского края.

Образование и трудовая деятельность 
Окончил Пермский финансовый техникум в 1972 году, экономический факультет Пермского государственного университета в 1979 году.

Работал финансовым инспектором по государственным доходам исполкома Кудымкарского районного Совета, затем заведующим районным финансовым отделом. С 1979 года — старший контролёр-ревизор Контрольно-ревизионного управления, заведующий финотделом Коми-Пермяцкого автономного округа.

Политическая деятельность 
Состоял в КПСС до августа 1991 года.

С 1983 года — председатель исполкома Юсьвинского районного Совета. С 1986 года — заместитель председателя Коми-Пермяцкого окружного комитета по аграрно-промышленному комплексу. С 1988 года — председатель исполкома Кудымкарского районного Совета.

В декабре 1991 года был назначен главой администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. 17 ноября 1996 года победил на выборах главы администрации округа, получив 69,63 % голосов избирателей. С 1996 года по должности входил в Совет Федерации, являлся членом Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

В 2000 году баллотировался на очередных выборах главы областной администрации, во втором туре выборов 17 декабря набрал 40 % голосов избирателей, участвовавших в голосовании, и уступил победу Геннадию Савельеву (44 % голосов).

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 августа 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.
 Почетная грамота Совета Федерации.

Примечания 

Родившиеся в Кудымкарском районе
Члены КПСС
Главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники экономического факультета Пермского государственного университета